XO-2:

 XO-2 — звезда система в созвездии Рыси.
 XO-2 — ноутбук, создаваемый в рамках проекта OLPC, вторая модель.
 XO-2 b — экзопланета в созвездии Рыси.